Niemcy:
 Lintorf – dzielnica gminy Bad Essen

Zobacz też:
 Ratingen-Lintorf